San Martín de Valdeiglesias är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. San Martín de Valdeiglesias ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Martín de Valdeiglesias är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om San Martín de Valdeiglesias. Runt San Martín de Valdeiglesias är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. San Martín de Valdeiglesias är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt San Martín de Valdeiglesias är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid